Grenzpfad steht für:
Morscheider Grenzpfad
Grenzpfad Napfbergland
Siehe auch:
 Gendarmenpfad
 Grenzweg
 Grenzstraße